Абу ‘Умар Юсуф ибн ‘Абдуллах ан-Намари, известный как Ибн ‘Абд аль-Барр (; 978, Кордова, Андалусия, Испания — 1070, Хатива) — исламский богослов, генеалог. Правовед маликитской правовой школы.

Биография 
Его полное имя: Юсуф ибн ‘Абдуллах ибн Мухаммад ибн ‘Абд аль-Барр ан-Намари (ан-Нумайри) аль-Андалуси аль-Куртуби аль-Малики. Родился в религиозной семье в Кордове в  году. Учился в родном городе под руководством местных богословов, занимался перепиской с учёными Востока. «В поисках знаний» путешествовал по всей Испании, но на Восток так и не отправился. Считается лучшим традиционалистом своего времени. Изучал философию и науку о генеалогии. Первоначально как и его друг Ибн Хазм придерживался захиритского мазхаба, но позже стал следовать маликитскому мазхабу. Занимал должность судьи (кади) в Лиссабоне и Сантареме под командованием аль-Музаффара ибн аль-Афхас. Умер в Хативе в  году.

Труды 
Ибн Абд аль-Барр является автором большого количества сочинений по различным дисциплинам:
 Китаб аль-Истиаб фи ма‘рифат аль-Асхаб — биографии сподвижников пророка Мухаммада;
 Джами байан аль-‘ильм ва-фадли-хи ва ма йанбаги фи ривайати ва-хамли-хи — руководство по маликитскому мазхабу;
 ат-Тахмид ли-ма фи ль-Муватта мин ал-ма‘ани ва ль-асанид — методология хадиса;
 Китаб аль-истизкар фи шарх мазахиб ‘уляма аль-амсар;
 аль-Истидрак ли мазхиб аль-асар фи-ма тадаммана-ху ль-Муватта мин ма‘ани р-рий ва ль-асар — комментарий к Муватте;
 Китаб аль-Интика фи фадаиль ас-саласат аль-аимма аль-фукаха — о Малике, Абу Ханифе и аш-Шафии<ref>Camilla Adang, This Day I have Perfected Your Religion For You: A Zahiri Conception of Religious Authority, pg. 20. Taken from Speaking for Islam: Religious Authorities in Muslim Societies. Ed. Gudrun Krämer and Sabine Schmidtke. Leiden: Brill Publishers, 2006.</ref>;
 аль-Инсаф фи-ма байн аль-аляма мин аль-ихтилаф;
 аль-Касд ва ль-амам фи ль-тариф аль-‘Араб ва ль-Аджам ваман авваль ман такаллама би ль-‘арабиййа мин аль-умам — по генеалогии;
 аль-Инбах аля кабаиль ар-рувах — о генеалогиях передатчиков;
 Бахджат аль-маджлис ва-унс аль-муджалис — книга адаба, составленная в стихах для аль-Музаффара и сокращенная Ибн Луюном.

 Примечания 

 Литература 
 
 Ibn K̲h̲ayr, Fahrasa.
 Ibn Bas̲h̲kuwāl, Ṣila, ii, 640.
 Ibn Ḥazm, Risāla (see Ch. Pellat, in aī-Andalus, xix/1 (1954), 7-9).
 F. al-Bustānī'', Dāʾirat al-maʿārif, iii, 333-4.

Маликиты